Rogeria steht für:

 Rogeria (Pflanze), eine Pflanzengattung aus der Familie der Sesamgewächse
 (920) Rogeria, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Rogeria (Ameisen), eine Gattung aus der Familie der Ameisen